Nowe Miasto (gemeente)
Nowe Miasto (powiat Płoński)

Zie ook
 Nove Mesto (doorverwijspagina), plaatsen in Tsjechië en Slowakije